Скобелевское сельское поселение — муниципальное образование в Гулькевичском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Скобелевский сельский округ. 

Административный центр — станица Скобелевская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Гулькевичского района Краснодарского края
Муниципальные образования Гулькевичского района